Cypher steht für:

 ein Gruppen-Freestyle im Hip-Hop-Jargon, siehe Hip-Hop-Jargon #A-F
 Cypher (Band), niederländische Metal-Band
 Cypher (1997), US-amerikanischer Kriminalfilm (OT: Double Tap)
 Cypher (2002), US-amerikanisch-kanadischer Agententhriller
 Cypher (Abfragesprache), eine Abfragesprache der Open-Source-Graphdatenbank Neo4j

Personen:
 Jon Cypher (* 1932), US-amerikanischer Schauspieler
 Julie Cypher (* 1964), US-amerikanische Filmregisseurin
 Spitzname von Alexei Januschewski (* 1990), weißrussischer E-Sportler